Richard Neville peut désigner :

 Richard Neville (1400-1460),  comte de Salisbury ; 
 Richard Neville dit Warwick le Faiseur de rois (1428-1471),  comte de Warwick puis  comte de Salisbury. Fils du précédent ; 
 Richard Neville (1468-1530),  Latimer  et pair anglais ;
 Richard Neville (1820-1861),  Braybrooke, archéologue britannique ;
 Richard Neville,  Braybrooke (1918-1943), noble britannique tué au combat durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Richard Neville, éditeur du magazine Oz.